Ранчо Ерика има више значења:

 Ранчо Ерика (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ерика (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику